Жалага́ський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Жалагаського району Кизилординської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Жалагаш.

Населення — 13479 осіб (2009; 14486 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Жалагаського району